Kruisoprichting (Rubens), schilderij van Rubens uit 1610
De kruisoprichting (Rembrandt), schilderij van Rembrandt uit 1633